Slovo mocnost může mít různé významy:

Mocnost (politika) – označení státu významného na světové úrovni
Mocnost (geologie) – síla geologické vrstvy
Mocnosti – tradiční označení jedné z andělských hierarchií
Mocnost bodu ke kružnici – veličina v geometrii sloužící k určení vzájemné polohy bodu a kružnice
 Oxidační číslo – oxidační stav (mocnost) chemických prvků